Eyak (volk), een volk in Alaska
 Eyak (taal), de taal van dat volk